Milena Morozowicz,
com formação de bailarina, coreógrafa e jornalista é especialista em movimento.
De suas múltiplas especializações destacamos os professores Maria
Dushenes (São Paulo); Rolf Gelewski (Salvador); Martha Graham, Alvin Nikolais,
Daniel Negrin (Nova York), Lisa Ullmann (Manchester), Maria Fux e Rolando
Benezon (Buenos Aires).
Criou uma técnica que resume sua vivência no métier denominada TMM (Técnica de Movimento Milena Morozowicz).
É autora dos livros Vida em movimento e Destino arte: Três gerações de artistas.

Biografia
Descendendo de sete gerações de artistas poloneses iniciou seus estudos de Ballet com seu pai Tadeu Morozowicz, (1900-1982) bailarino, ator e coreógrafo que veio ao Brasil em 1926 com a função de criar o Teatro polonês do paraná. Em 1927 fundou a primeira Escola de Ballet do Paraná sob o nome de Ballet Thalia, que mais tarde passou a se denominar Ballet Morozowicz e que teve solução de continuidade por 68 anos, após os quais Milena a transformou em Centro corporal Milena Morozowicz, onde passou a
aplicar sua técnica de movimento TMM.
Milena Morozowicz foi inovadora em suas criações para a dança. Fundou em Curitiba o primeiro Curso Livre de Dança Moderna do Paraná (1962)
baseado em suas experiências coreográficas inéditas, das quais podemos destacar Dança das palavras(ballet sem música para a poesia declamada pelo poeta Ivan Jorge Curi); Improvisação livre ao vivo sobre Pulsaciones de Astor Piazzolla, Réquiem Alemão de Brahms, Floresta Amazônica de Villa Lobos, Cosmogonia, para música de Maderna, Koeshlin e Liggeti, Cantigas do bem querer, para a composição de seu irmão Henrique de Curitiba e dezenas de outras inovações coreográficas sempre polêmicas, mas de grande sucesso. Introduziu nos anos 60 sua iluminação pessoal para a qual colaboraram vários artistas plásticos, ente os quais, Miran, Laura Miranda, com animações de Valencio Xavier.

Condecorações
Por seus méritos artísticos recebeu as seguintes condecorações:
Medalha Agenor Couto Magalhães- Sociedade Geográfica Brasileira - 1977
Diploma de Honra ao Mérito- Universidade Católica do Paraná - 1979
Medalha de ouro- Fundação Teatro Guaíra - 1984
Troféu Pinhão - Associação Produtores de Artes Cênicas do Paraná - 1985
Troféu Imprensa

Produções Artísticas

1957 - "Estudo" e "Impressões" - Músicas extraídas do "Cravo bem temperado" de Bach.

1966 - "Tema antigo em Expressão nova" - Coreografia sem música para o texto especialmente escrito pelo poeta Ivan Jorge Curi.

1966- "Sinfonia Novo Mundo" – Música: Dvorak.

1967 - "Missa Santa Cecília" - Música: Gounod.

1967 - "Dança das palavras", a saber: "Amor tema antigo em expressão nova" - Ballet sem música com texto especialmente escrito e declamado pelo poeta Ivan Jorge Curi. "Prece" - Nova criação sem música com texto do mesmo poeta.

1971 - "Floresta amazônica" (em 3 atos) - Música: Villa Lobos.

1972 - "Pulsaciones" - Música: Astor Piazzolla (improvisação em grupo pela primeira vez no Paraná).

1975 - "Impressões sobre Toccata" - Coreografia para música eletrônica com temas de Emerson Lake e Palmer.

1976 - "Tempos e contratempos" - Coletânea de canções do “Song Book” de Gershwin.

1976 - "Requiem Alemão" - Música: Brahms.

1977 - "Cosmogonia" - Trilha sonora com trechos de obras de Koeshlin, Maderna, Ligetti, Henrique de Curitiba, Palestrina, Grieg e Holst.

1977 - "Cenas brasileiras" – Coreografia Prof. Rocio Infante para trilha sonora de compositores eruditos brasileiros.

1977 - "Alice no país das maravilhas" - Ballet em um ato voltado para o público infantil – parceria com Prof. Agnalda Trinkel Miranda; trilha sonora com trechos de obras de Prokofief, Tchaikovsky e Moussorgski.

1978 - "Suíte brasileira" - coreografia Rocio Infante para trilha sonora de composta por compositores brasileiros.

1979 - "O saci" - Ballet em um ato voltado para o público infantil, baseado no livro de Monteiro Lobato, parceria com a Prof. Agnalda Trinkel Miranda; trilha sonora extraída de obras de Villa Lobos, Guerra Peixe, Henrique de Curitiba e Marlos Nobre.

1979 - "Três peças consequentes" - Música: Henrique de Curitiba.

1979 - "Cantigas de bem querer" - Música: Henrique de Curitiba.

1979 - "Summertime" - Musical em dois atos, com trilha sonora composta de trechos de obras de Gershwin.

1980 - "Negrinho do pastoreiro" - Ballet em três atos, parceria com as Profs. Agnalda Trinkel Miranda e Clionise de Barros; trilha sonora extraída de músicas de Nazareth, Patapio Silva, Pixinguinha, Manuel Fauenhaber, Elias Alvares Lobo, Gottchalk, Radamés Gnatalli, Barbosa Lessa, Jacob Pick Bittencourt, Osvaldo Lacerda, Dilu Melo Paixão Cortes e música folclórica gaúcha executada ao vivo pelos membros do CTG do Rio Grande do Sul.

1981 - "Devaneio" - Colagem para trechos de 5ª Sinfonia de Mahler.

1982 - "Kosmos" - Ballet em dois atos com trilha sonora de Vangelis e Stravinsky.

1982 - 1984 - "Tap dance I e II" - Musicais para crianças com trilha sonora extraída do método para sapateado de compositores diversos.

1983- "Amãna" – coreografia prof. Simone Marchesini.

1983- "Prahna" - coreografias criadas pelo grupo semiprofissional liderado por Simone Marchesini.

1987 - "No país das cores" - Roteiro e montagem para música de Villa Lobos, em homenagem ao centenário seu nascimento e 60 anos do Ballet Morozowicz. Coreografia; Profas. Agnalda Trinkel Miranda e Clionise de Barros.

1988 - "Brasil, um país de cores" - Música de compositores brasileiros com parceria das Profs. Dagmar Simek, Clionise de Barros e Lenita Dornelles.

1988 - Coreografias Dagmar Simek a serem identificadas: “LA MER”, TOCCATTA” e “ERESHKIGAL”.

1996 - Abertura do Centro corpotal Milena Morozowicz – e registro da TMM (Técnica de Movimento Milena Morozowicz).

1996 - Milena publica "Vida em movimento", livro no qual explana sua TMM.

2000 - "Destino arte, três gerações de artistas". - Memórias

TMM

Criou a técnica TMM (Técnica de Movimento Milena Morozowicz) que resume sua vivência no métier, ajudando as pessoas a se sentirem melhor física e emocionalmente. Milena há quatro décadas é mestra em Movimento.

 

 .